Isselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Isselmann (1885–1916), deutscher Maler
 Irmgard Klaff-Isselmann (* 1957), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Wilhelm Isselmann (1902–1987), deutscher Violinist, Hochschullehrer und Herausgeber